Østerport var navnet på flere danske byporte:

 Østerport (København) – en af Københavns byporte
 Østerport Station – en station ved denne port
 Østerport (Assens) – en af Assens' byporte
 Østerport (Frederikssund) – en af Frederikssunds byporte
 Østerport (Fåborg) – en af Fåborgs byporte
 Østerport (Kalundborg) – en af Kalundborgs byporte
 Østerport (Middelfart) – en af Middelfarts byporte
 Østerport (Næstved) – en af Næstveds byporte
 Østerport (Randers) – en af Randers' byporte
 Østerport (Rudkøbing) – en af Rudkøbings byporte
 Østerport (Skive) – en af Skives byporte
 Østerport (Skælskør) – en af Skælskørs byporte
 Østerport (Tønder) – en af Tønders byporte
 Østerport (Vejle) – en af Vejles byporte
 Østerport (Vordingborg) – en af Vordingborgs byporte